

Astronomia 
 35391 Uzan – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Francia
 Uzan – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Aharon Uzan – politico israeliano
 Tugay Uzan – calciatore tedesco